Deutsche Außenpolitik steht für:
 Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland (seit 1949)
 Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik (1949–1990)
 Außenpolitik des Deutschen Reiches 1933 bis 1945
 Außenpolitik der Weimarer Republik (1918–1933)
 Außenpolitik des Deutschen Kaiserreiches (1871–1918)
 Außenpolitik des Norddeutschen Bundes (1866–1871)
 Außenpolitik in Deutschland 1848–1851
 Außenpolitik des Heiligen Römischen Reiches (962–1806)
 Deutsche Außenpolitik (Zeitschrift), herausgegeben von der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR
siehe dabei auch
 Außenpolitik unter Bismarck
 Deutsche Außenpolitik am Vorabend des Ersten Weltkriegs

Außenpolitik deutscher Länder
 Bayerische Außenpolitik
 Preußische Außenpolitik
 Sächsische Außenpolitik
 Württembergische Außenpolitik